Holcombe ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur N. Holcombe (1884–1977), US-amerikanischer Historiker und Politikwissenschaftler
 Bill Holcombe (1924–2010), US-amerikanischer Komponist und Flötist
 George Holcombe (1786–1828), US-amerikanischer Politiker
 James Philemon Holcombe (1820–1873), US-amerikanischer Jurist, Lehrer und Politiker
 William Holcombe (1804–1870), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Holcomb